Weins steht für

 Weins (Gemeinde Hofamt Priel), Ortsteil von Hofamt Priel, Österreich

Weins ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Weins (* 1971), deutscher Schriftsteller
 Claudia Weins, deutsches Fotomodell und Schönheitskönigin, Miss Germany 1989/1990
 Peter Weins (1889–1966), deutscher Geistlicher